Saldanha se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cecil John Saldanha
 José de Saldanha da Gama